Бленика ()

 Бленика — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кырджали.
 Бленика — болгарская писательница и переводчица.